Šťovíček může být:
 šťovíček (Oxyria) – rod rostlin z čeledi rdesnovité
 příjmení osoby

Příjmení Šťovíček nosí více významných osobností:

 Františka Šťovíčková (1825–1909) – láska Josefa Mánesa a matka jeho nemanželské dcery Josefiny
 Jiří Šťovíček (1988–2008) – český kulturista
 Milan Šťovíček (* 1958) – český politik
 Věra Šťovíčková-Heroldová (1930–2015) – česká rozhlasová novinářka a překladatelka
 Zina Šťovíčková (* 1990) – česká modelka a II. česká vicemiss 2009